Вил:
 Вил, Кристен (англ. Kristen Veal; род. 24 июля 1981 года в Аделаиде, Южная Австралия, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка.
 Вил, Ян ван дер (нидерл. Jan van der Wiel, 31 мая 1892 — 24 ноября 1962) — нидерландский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.

См. также